Варланку́р-Оку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Лілля, 23 км на південь від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Варланкур-Окур на сайті французького Національного інституту географії
 Варланкур-Окур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варланкур-Окур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варланкур-Окур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варланкур-Окур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале